In matematica, il termine equivalenza unitaria può riferirsi a:
 Equivalenza unitaria tra rappresentazioni unitarie.
 Equivalenza unitaria tra operatori lineari. Due operatori  e  definiti sugli insiemi  e  in uno spazio di Hilbert sono unitariamente equivalenti se, dato un operatore unitario , si verifica  e  per tutti gli . Se  e  sono limitati la prima condizione sui domini non è necessaria. Se inoltre  è un operatore autoaggiunto, allora lo è anche  (si veda anche teorema spettrale). Nel caso finito-dimensionale, due matrici  e  sono unitariamente equivalenti se sono simili rispetto ad una matrice unitaria , ovvero . Ad esempio, le matrici hermitiane sono unitariamente equivalenti alle matrici diagonali reali, e le matrici normali sono unitariamente equivalenti alle matrici diagonali complesse.